Greererpeton buckemorani és una espècie extinta de temnospòndil del període Carbonífer. Feia uns 1,50 m de longitud.

Greererpeton fou una criatura molt allargada adaptada a la natació. El seu cos tenia 40 vèrtebres, més del doble de la mitjana, i un crani aplanat d'uns 18 cm de longitud. Les potes eren curtes i principalment les utilitzava per a dirigir-se mentre era la cua qui l'impulsava. Presentava unes orelles pobrament desenvolupades.

Temnospòndils del Carbonífer